Логовской сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Первомайском районе Алтайского края России. Административный центр — село Логовское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1630 человек, в том числе 779 мужчин и 851 женщина.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Первомайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края